Кубок Футбольної ліги 2007–2008 — 48-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вчетверте у своїй історії здобув Тоттенгем Готспур.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 серпня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 серпня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 серпня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 серпня 2007

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 серпня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 серпня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 вересня 2007

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 вересня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 вересня 2007

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 жовтня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 жовтня 2007

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 грудня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 грудня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 грудня 2007

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/23 січня 2008

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/22 січня 2008

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на soccerway 

2007–2008
2007 у футболі
2008 у футболі
2007 в англійському спорті
2008 в англійському спорті